Итальянский бульвар:

Топоним 
 Итальянский бульвар — улица в Тольятти, Россия.
 Итальянский бульвар — улица в Одессе, Украина.
 Итальянский бульвар () — в Париже, Франция.

Фильмография 
 Итальянский бульвар — французский фильм 1896 года.